У́лица Акаде́мика Опа́рина (до 14 мая 1981 года — часть проектируемого проезда № 4989) — улица в Юго-Западном административном округе города Москвы на территории Обручевского района и района Коньково. Пролегает с северо-востока на юго-запад и начинается от улицы Миклухо-Маклая, далее с северо-запада к улице примыкает улица Саморы Машела, и заканчивается улица Академика Опарина, соединяясь с улицей Островитянова. Нумерация домов начинается от улицы Миклухо-Маклая.

Происхождение названия 
Названа 14 мая 1981 года в честь А. И. Опарина (1894—1980), биолога и биохимика. Расположена в районе, где сосредоточены улицы, названные именами русских учёных.

История 
Улица возникла в конце 1970-х годов и являлась границей территории Института Дружбы народов им. Патриса Лумумбы (ныне — Российский университет дружбы народов). В 1979 году в конце улицы построено протяжённое здание Всесоюзного научно-исследовательского центра по охране здоровья матери и ребенка (позднее центр получил новое название). Долгое время это здание было единственным на улице (поэтому именно на нём открыли мемориальную доску, которая была утрачена в 2011 году). В ноябре 2002 года по улице провели автобусный маршрут № 145. В 2008 году на углу с ул. Саморы Машела началось строительство новых домов. Остальная часть улицы остаётся незастроенной.

Здания и сооружения 

По чётной стороне:
 № 4 — ГУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В. И. Кулакова» Росмедтехнологий (1978—1979, архитекторы Л. Б. Карлик и А. П. Дмитриева)

Транспорт 
По улице проходят автобусы с13, 145, 273, 718, 945.

Примечания

Ссылки 
 Карты Яндекс — Улица Академика Опарина
 Улица Академика Опарина на www.mom.ru
 Интересные места и события на карте —  
 Улица Академика Опарина на сайте «Москва. Юго-Запад. Тёплый Стан»

Улицы Москвы, названные в честь людей
Опарин
Улицы Москвы, появившиеся в 1981 году